100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinały miały miejsce 19 września, a finał dzień później.

Tytuł mistrza olimpijskiego zdobył Holender Pieter van den Hoogenband. Srebrny medal przypadł obrońcy tytułu mistrza olimpijskiego z poprzednich igrzysk Rosjaninowi Aleksandrowi Popow, natomiast brązowy medal z czasem 22,03 s wywalczył Gary Hall Jr.

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki

Eliminacje 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Półfinały

Półfinał 1.

Półfinał 2.

Finał

Przypisy 

100 m stylem dowolnym mężczyzn